Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 25. Европском првенству у атлетици у дворани 1998. одржано је 28. фебруара  у Валенсији, Шпанија.

Титулу освојену у Сктокхолму  1996. није бранила Астрид Кумбернус из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 17 бацачица кугле из 14 земаља.

  Бугарска (1)
  Грчка (1)
  Италија (2)
  Југславија (1)
  Немачка (1))
  Пољска (1)
  Румунија (1)
  Русија (1)
  Словенија (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Француска (1)
  Холандија (2)
  Украјина (1)
  Шпанија (2)

Рекорди 
Извор:

Освајачи медаља

Резултати 
Извор:

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за жене после 25. Европског првенства у дворани 1970—1998.

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице кугле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕПд 1998.
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1998.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани